Николай Афанасьевич Михайлашев (19 декабря 1917 — 7 февраля 2008) — командир специальной разведывательно-диверсионной группы «Буря», старший лейтенант государственной безопасности.

Биография 

Родился 6 19 декабря 1917 года в станице Прочноокопская (ныне Новокубанского района Краснодарского края). Работал секретарём многотиражной газеты консервного завода.

С 1939 года — в органах НКВД СССР. Направлен в Западную Белоруссию.

В апреле — июле 1944 года Николай Михайлашев — командир специальной разведывательно-диверсионной группы «Буря», бойцы которой пустили под откос сорок три эшелона противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту государственной безопасности Михайлашеву Николаю Афанасьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

С 1975 года полковник Н. А. Михайлашев — в отставке. Жил в Минске. Умер 7 февраля 2008 года.

Память 
 В деревне Копище под Минском одна из улиц названа в честь Николая Михайлашева.

Источники 
 
 Колпакиди А., Прохоров Д. Внешняя разведка России. — —, 2001.
 Кубани славные сыны. Кн. 2. — Краснодар, 1985.
 Люди легенд. — Вып. 2. — , 1966.
 

Разведчики Великой Отечественной войны
Диверсанты
Похороненные на Восточном кладбище Минска